Косовска битка, битка на Косову, бој на Косову и Косовски бој могу значити један од војних сукоба на истом географском локалитету:

 Косовска битка 1072, између Константина Бодина и византијске војске, која је довела до сузбијања устанка Ђорђа Војтеха;
 Косовска битка 1169, између Тихомира, уз подршку Византије, и његовог млађег брата Стефане Немање, која је довела до Немањиног проглашења за великог жупана српских земаља;
 Косовска битка 1369, између Николе Алтомановића и Лазара Хребељановића;
 Косовска битка 1370, између северозапада и југоистока Српског царства у Рату за Душаново наслеђе, из које је краљ Вукашин изашао као победник;
 Косовска битка 1389. (Видовданска битка), између Лазарове Србије и Османског царства, најпознатија косовска битка која је довела до „српске погибије“;
 Косовска битка 1402, између господара Косова Ђурђа Бранковића и Стефана Лазаревића, која се завршила победом Лазаревића над Бранковићима;
 Косовска битка 1448, између хришћанске коалиције и Османског царства;
 Косовска битка 1689, косовска битка после Карпошовог устанка између аустријске и османске (заједно са татарском) војском, чија је последица заузимање Приштине и почетак Великих сеоба Срба; 
 Косовска битка 1831, између Градашчевић Хусеин - бега и босанског везира Али Намик-паше;

може да означава и:
 Косовска битка 1915, између Краљевине Бугарске и Краљевине Србије (Први светски рат);
 Косовска операција 1944, између партизана и Немаца (Други светски рат);
 Рат за Косово 1999, између СР Југославије и НАТО-а;

а постоје и:
 Косовски бој, српска песма о Косовској бици;
 Бој на Косову, југословенски филм из 1964.
 Бој на Косову, југословенски филм из 1989.

Види још 
 Косово (вишезначна одредница)